Detta är en isotoptabell. Isotoptabellen visar alla kända isotoper med längre halveringstid än 1 dag.

Tabellen är uppställd med atomnummer per rad och masstal i respektive ruta. Isotoper med samma skillnad mellan antal neutroner och protoner visas i samma kolumn. Ett alfasönderfall innebär då förflyttning två steg uppåt i tabellen, ett betaminus-sönderfall två steg åt vänster och ett nedåt, och betaplus-sönderfall två steg åt höger och ett upp.

Färgskalan visar halveringstiden:

Ramade fält används för kärnisomerer. Ramen har färgen för den mest stabila isomeren. Grundämnenas namn visas med musen över atomnumret, vilket också tjänar som länk till beskrivning, inkluderande siffervärden för isotoperna.

Se även 
 Isotoptabell (komplett) – som tar med isotoper med kortare halveringstid
 Lista över isotoper

Kärnfysik
Fysikaliska data